Keiser:
 Hans Keiser Nielsen
 Mads Keiser
 Reinhard Keiser